Der Kanton Aulnay war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Charente-Maritime und in der damaligen Region Poitou-Charentes. Er umfasste 24 Gemeinden im Arrondissement Saint-Jean-d’Angély; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Aulnay. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.

Der Kanton Aulnay war 333,88 km2) groß und hatte 6477 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden 

Aulnay
Aufgelöst 2015